Als Deuxième Bureau werden Geheimdienste in verschiedenen Staaten bezeichnet:

Deuxième Bureau, in Frankreich
Deuxième Bureau (Syrien)
Deuxième Bureau (Libanon)
Deuxième Bureau (Marokko)